Kup Nogometnog saveza Općine Split je bilo nogometno kup-natjecanje za klubove u seniorskoj konkurenciji koje je organizirao Nogometni savez Općine Split od 1970. do 1993. godine., kada je zamijenio dotadašnji Kup Splitskog nogometnog podsaveza, a nasljednik ovog natjecanja je danas Kup Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske. Ovaj kup je bio kvalifikacijski kup za Dalmatinski kup, Kup Split-Makarska, Hrvatski republički kup, Kup maršala Tita, Međužupanijski kup i Hrvatski nogometni kup. Natjecanje je uglavnom igrano u proljetnom dijelu sezone.

Završnice

Kup Split-Makarska

Poveznice 
 Kup Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske
 Kup Splitskog nogometnog podsaveza
 Nogometni kup otoka Hvara

Izvori 

  

Split
Split
Nogomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji